Toponímia:
 Munster, la més meridional de les províncies històriques d'Irlanda.
 Muhlbach-sur-Munster, municipi francès de la regió d'Alsàcia, al departament de l'Alt Rin.
 Munster (Alt Rin), municipi francès de la regió d'Alsàcia, al departament de l'Alt Rin.
 Cantó de Munster, divisió administrativa francesa del departament de l'Alt Rin.
 Luttenbach-près-Munster, municipi francès a la regió d'Alsàcia, departament de l'Alt Rin
 Münster, ciutat del Land de Rin del Nord - Westfàlia, Alemanya.
 Munster (dialecte), dialecte del gaèlic irlandès originari del comtat de Munster.
 Munster (formatge) o munster-géromé, formatge de l'est de la França.
 Tractats de Münster i Osnabrück o Pau de Westfàlia, sèrie de tractats que van acabar la Guerra dels Trenta Anys.
 Sebastian Münster, (1488, Nieder-Ingelheim am Rhein - 1552, Basilea), gran estudiós de la llengua hebrea i cosmògraf.